Cecylia Metella Kalwa (łac. Caecilia Metella Calva) (ur. przed 135 p.n.e. – zm. po 116 p.n.e.) – pochodziła z wpływowego plebejskiego rodu rzymskiego Cecyliuszy. Córka Lucjusza Metellusa Kalwusa, konsula w 142 p.n.e. Żona Lucjusza Licyniusza Lukullusa pretora w 104 p.n.e. Jej synem był słynny z bogactwa i wystawnego trybu życia Lucjusz Lukullus.
Cecylia  miała złą sławę, jako prowadząca życie niestateczne.

Potomkowie

Przypisy

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Cecyliuszów Metellów

Rzymianie